59-я улица:
 59-я улица — улица на Манхэттене, Нью-Йорк, США.
 59-я улица — Колумбус-Серкл — комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 59-я улица — Колумбус-Серкл (Линия Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти)
 59-я улица — Колумбус-Серкл (Линия Восьмой авеню, Ай-эн-ди)
 Лексингтон-авеню — 59-я улица — комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 59-я улица (линия Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти)
 Лексингтон-авеню — 59-я улица (Линия Бродвея, Би-эм-ти)
 59-я улица (линия Четвёртой авеню, Би-эм-ти) — станция Нью-Йоркского метрополитена.